9-й избирательный округ департамента Приморская Сена включает сто тридцать коммун округа Гавр. Общая численность избирателей, включенных в списки для голосования в 2012 г. — 92 401 чел.

Избранным депутатом Национального собрания по 9-му округу является Эстель Грелье (Estelle Grelier, Социалистическая партия).

Результаты выборов 

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Приморская Сена
 Депутаты Национального собрания от департамента Приморская Сена

Ссылки 

Избирательные округа Франции